

Patronymes 
 Hermann von Baravalle (1898-1973), pédagogue, mathématicien, physicien et astronome allemand.
 Vittorio Baravalle (1855-1942, compositeur italien.
  (1826-1900), écrivain italien.
 Victor Baravalle (1885–1939), compositeur et chef d'orchestre italien
  Carlo Baravalle (1888–1958), avocat italien
  (1915- ), militante des droits de l'homme en Argentine

Autres 
 , un parc situé à Milan